Курды в Афганистане — сильно изменились, но не ассимилировали в стране. Во время персидского владычества в 1500-х, курды были перемещены на эти земли в качестве щита против туркмен и монголов, с тех самых пор они там живут. Проживают в основном в городах Кабул, Герат и в районах западного Афганистана.

История 
Примерно четыреста лет назад первые курды начали появляться в Афганистане, они ушли далеко от своей традиционной родины на северо-западе Ирана.
В период правления Сефевидов правитель Шах Аббас сослал тысячи курдов на северо-восточные рубежи Ирана. Так в 1500-х год в Афганистан переселяются курды. В основном они селятся в районах Герат и других городах западной части Афганистана. Курдские аванпосты 16 века в Афганистане насчитывали 10 000 человек.

Жизнь курдов в Афганистане 
После нескольких веков в отдалении от своей исторической родины Курдистана, многие из афганских курдов теперь говорят на туркменском или дари языках, но также не забыли свой родной язык. Они очень осведомлены о своих курдских корнях и гордятся этим.
Большинство курдов в Афганистане все ещё живут сельским хозяйством, и животноводством. Хотя многие осели, некоторые до сих пор практикуют полукочевой образ жизни. Кочевники перемещаютья в пределах своих территорий, а летом стада коз и овец уводят в горы.
Афганские курды, как большинство курдов, являются мусульманами — 99 %. Большинство из них сунниты, есть также и христиане <1 %.
После афганцев курды являются вторым по численности народом Передней Азии, у которого феодальные и даже возникающие за последнее время капиталистические отношения не уничтожили родо-племенную структуру.
Количество курдов, живущих в Афганистане, по данным Курдского Института в Париже составляет более 200 тысяч.
Некоторые курды в Афганистане добились высокого положения в обществе, например, Али Мардан Хан был губернатором Кабуле в 1641 году.

Население 
по данным Всемирного исследовательского центра евангелизации. (World Evangelization Research Center)

по данным Курдского Института в Париже — 200,000-227,000 человек

Ссылки 
 Сайт Joshuaproject.net курдах Афганистана
 Курды в западном Афганистане (в Герате и Кабуле)
 Данные о курдах Афганистана из христианских источниках 

Народы Афганистана